Карповский переулок — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Карповский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 В Томске:
 Карповский переулок. В 1878—1908 годы был частью Карповской улицы, а в 1920-х годах носил название 1-й Карповский переулок;
 2-й Карповский переулок — прежнее (с 1920-х годов до 6 октября 1927 года) название переулка Макушина. В 1878—1908 году был частью Карповской улицы, а с 1908 года по 1920-е годы — частью Карповского переулка.